Body Language (canção de Kid Ink) - de 2014
 Body Language (álbum) - de Kylie Minogue, 2003
 Body Language (canção de Queen) - de 1982
 "Body Language", uma canção de Heidi Montag
 "Body Language", uma canção composta por M.A.N.D.Y. e Booka Shade
 "Body Language", um single de 1980 do The Dooleys
 “Body Language”, uma canção de 2018 de Kali Uchis

Na TV / Filmes:
 Body Language (filme), um filme de 1992 com Heather Locklear
 Body Language (série de televisão), uma série de TV canadense de 2008
 Body Language (game show), um game show de 1984 apresentado por Tom Kennedy do programa CBS Daytime.

Desambiguação